Munilla steht für:
 Munilla (La Rioja), Gemeinde in der spanischen Provinz La Rioja

Personen:
 José Ignacio Munilla Aguirre, spanischer Geistlicher, Bischof von Orihuela-Alicante